NSB est un sigle pouvant signifier :
 Nationaal-Socialistische Beweging, en français le mouvement national-socialiste aux Pays-Bas, un parti politique néerlandais disparu.
 Nihilist Spasm Band, un groupe de musique bruitiste canadien,
 Reederei NSB, une compagnie maritime allemande.
 Norges Statsbaner, (en français chemins de fer de l'État norvégien), compagnie ferroviaire nationale norvégienne portant le nom de Vy depuis le .